Иоаннис Теодоракопулос (; ) — новогреческий философ, общественный деятель и политик.

Биографические сведения 
Родился в 1900 году в селе Вассарас, Лакония. В 1920 Иоаннис Теодоракопулос переехал в Вену для изучения классической филологии и философии. Впоследствии он продолжил своё обучение философии в Гейдельберге и в 1925 году получает степень доктора философии в Гейдельбергском университете.

В 1929 вместе с профессорами Константиносом Цацосом и Панайотисом Канеллопулосом основал журнал «Архив философии и теории науки». В период 1933—1939 гг. работал профессором Университета Аристотеля в Салониках, а в период 1939—1968 годов — в Афинском университете. С 1950 года параллельно преподавал в Школе политических наук Университета «Пантеон». Дважды занимал пост министра образования и религии в правительствах Панайотиса Панайотиса Канеллопулоса (1945) и Иоанниса Параскевопулоса (1966).

В 1960 году он стал постоянным членом Афинской академии, в 1963 году стал её президентом и генеральным секретарём в 1966—1981 годах. В 1975 основал Либеральную школу философии «Плифон» в Магуле, пригороде Спарты в Лаконии, которая организовывала международные конференции и симпозиумы. Эти чрезвычайно успешные меры привлекли участников со всей Греции, и Теодоракопулос сам провел серию семинаров. Всего он опубликовал 53 монографии и многочисленные статьи.

Интересные факты 
 Иоаннис Теодоракопулос двадцать вторым президентом АЕКа в период с 1973 по 1974 год.

Ссылки 
 Βιβλιογραφική πύλη «Βιβλιονετ»
 Αναλυτική βιβλιογραφία του Ιωάννη Θεοδωρακόπουλου
 Φωτογραφία του σε νεαρή ηλικία, ενώ διδάσκει στο Πανεπιστήμιο

ФК АЕК Афины
Выпускники Гейдельбергского университета
Выпускники Венского университета
Философы Греции
Министры образования Греции
Преподаватели Салоникийского университета